Ráj ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Ráj (Karviná), Ortsteil von Karviná, Okres Karviná
Ráj, Ortsteil von Mšeno, Okres Mělník
Ráj, Ortslage von Blíževedly, Okres Česká Lípa 
Ráj (Golčův Jeníkov), Ortslage von Golčův Jeníkov, Okres Havlíčkův Brod